

Geografia 
 Copacabana — bairro da cidade do Rio de Janeiro
 Praia de Copacabana - praia situada no bairro homônimo do Rio de Janeiro
 Península de Copacabana — no lago Titicaca, partilhada entre a Bolívia e o Peru
 Copacabana (Bolívia) — cidade da Bolívia
 Copacabana (Colômbia) — cidade da Colômbia

Cinema e televisão 
 Copacabana (filme de 2001), de Carla Camurati, com Marco Nanini
 Copacabana (filme de 1947), com Carmen Miranda e Groucho Marx
 Copacabana (filme de 2010), com Isabelle Huppert
 Paraíso Tropical — telenovela brasileira de 2007, que durante a pré-produção teve o título provisório de "Copacabana"

Música
 Copacabana (canção) — gravada em 1978 por Barry Manilow
 Copacabana (gravadora) — gravadora brasileira
 Copacabana Beat — grupo musical da cidade do Rio de Janeiro
 Copacabana Club — banda brasileira de indie pop

Outros 
 Copacabana Palace — hotel da cidade do Rio de Janeiro
 Copacabana (boate) — cabaret e depois discoteca da cidade de Nova Iorque
 Copacabana (escola de samba) — escola de samba de Porto Alegre
 Copacabana Filmes, empresa de Carla Camurati

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão
Desambiguações de topônimos